Hebron har flere betydninger:
 Hebron - palæstinensisk by
 Hebron, Nebraska – by i staten Nebraska
 Hebron, Labrador
 Hebron, New Brunswick
 Hebron, Nova Scotia
 Hebron, Prince Edward Island
 Hebron, Californien